

Biografia 
Era figlio di Giovanni Carlo Anguissola (1466-1497), conte di Piacenza del ramo di Vigolzone, trasferitosi a Milano a causa di discordie in patria, e di Caterina Torelli d'Aragona (?-1535).

Discendenza 
Sposò Angela Radini Tedeschi dalla quale ebbe quattro figli:
 Caterina (1508-1550), sposò nel dicembre 1540 in seconde nozze Aloisio Gonzaga, marchese di Castel Goffredo;
 Giovanni (1514-1578), condottiero e governatore di Como;
 Daniele, sposò Caterina Trivulzio;
 Alessandro, sposò Margherita Visconti.

Note 

Gian Giacomo